Carpani ist der Familienname folgender Personen: 

 Giuseppe Carpani (1752–1825), italienischer Theaterschriftsteller 
 Rachael Carpani (* 1980), australische Schauspielerin 

Carpani steht für: 

 Carpani ist ein Ort auf der Insel Elba, Italien